Segbefia ist der Familienname folgender Personen:
 Alikem Segbefia (* 1990), togoischer Fußballspieler
 Prince Segbefia (* 1991), togoischer Fußballspieler